Григо́рий Чернышёв:
 Чернышёв, Григорий Иванович (1762—1831) — обер-шенк русского императорского двора; сын  Ивана Григорьевича Чернышёва.
 Чернышёв, Григорий Петрович (1672—1745) — русский военачальник, сподвижник Петра I, московский генерал-губернатор.